Travnik bezeichnet 

 Travnik, eine Stadt im Kanton Zentralbosnien
 Travnik (Berg), einen Berg in den Julischen Alpen

Travnik ist der Name folgender Personen:
 Angela Travnik (1887–1943), slowenische Widerstandskämpferin aus Kärnten
 

Siehe auch:
 Trávník, Dorf in Tschechien